Calcar, obecnie Kalkar
 Kalkar motyli
 Jan van Calcar
 Bathyspinula calcar